Személynév
Canterburyi Szent Tamás, Thomas Becket, magyarosan Becket Tamás angol mártír érsek († 1170)

Művészet
 Becket, Alfred Tennyson színműve, 1884 
 Becket, 1923-as angol némafilm, Alfred Tennyson színművéből, rendezte  George Ridgwell, címszereplő Frank R. Benson 

 Becket (Becket ou l’honneur de Dieu), más címen Becket vagy Isten becsülete, Jean Anouilh színműve, 1959 
 Becket, 1964-es angol-amerikai film, Jean Anouilh színművéből, rendezte Peter Glenville, címszereplő Richard Burton

Földrajzi név
Becket, massachusettsi város (USA)